Monviso (berg), een berg in de Italiaanse regio Piëmont
Monviso (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk